Baruth ist der Name verschiedener Orte:

 Baruth/Mark, Stadt im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Sitz der zum Kurfürstentum Sachsen gehörigen Standesherrschaft Baruth
 Baruth bei Bautzen, Ortsteil der Gemeinde Malschwitz im Landkreis Bautzen
 Sitz der zum Kurfürstentum Sachsen gehörigen Herrschaft Baruth (Oberlausitz)

Baruth ist auch der Name von
 Jean Baruth (* 1967), deutscher Handballspieler.

Baruth steht auch für
 Baruth (Einheit), ein altes Gewichtsmaß in Indien

Siehe auch:
 Barut